The Daily Graphic, quotidien américain
Daily Graphic, quotidien ghanéen